Das letzte Fort steht für:

 Das letzte Fort (1928), deutscher Stummfilm von Kurt Bernhardt (1928)
 Das letzte Fort (1935) (The Last Outpost), US-amerikanischer Spielfilm von Charles Barton und Louis J. Gasnier (1935)
 Das letzte Fort (1951) (Fort Worth, auch Rivale und Verräter), US-amerikanischer Spielfilm von Edwin L. Marin (1951)